Galera bezeichnet:

 Bahnhof Galera, Bahnhof in Peru: weltweit höchstgelegener einer Normalspurstrecke bis 2006
 Galera (Granada), Gemeinde in der andalusischen Provinz Granada
 Galera (Esmeraldas), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Muisne der ecuadorianischen Provinz Esmeraldas

Galera bzw. Galéra ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Galera (* 1979), brasilianischer Schriftsteller und Übersetzer
 Federico Galera Díez (* 1978), spanischer Skibergsteiger
 Joaquín Galera (* 1940), spanischer Radrennfahrer
 Karl Siegmar Baron von Galéra (1894–?), deutscher Schriftsteller und Historiker  

Siehe auch:
 Gallera